Sisca puede referirse a:

 el nombre común de la planta Imperata cylindrica; 
 el nombre común de la planta Phragmites australis; o
 el nombre común de la planta '''''Typha angustifolia.

 Sistema de Caja Automatizada (SISCA)